Die R-League 2018 war die 16. Spielzeit der südkoreanischen Reserve-Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2000 gewesen. Vorjahresmeister war Ulsan Hyundai.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielpläne (koreanisch)
 Endtabelle der R-League

Fußballsaison 2018
2018